Митрофанов — російське прізвище.

Відомі особи 
 Арсеній (Митрофанов) — архімандрит, настоятель Святогірського монастиря.
 Митрофанов Валерій Володимирович (1946—2006) — український актор, заслужений артист УРСР.
 Митрофанов Володимир Іванович (1929—1998) — український перекладач (головним чином з англійської).
 Митрофанов Дмитро Юрійович — український боксер, майстер спорту міжнародного класу з боксу.
 Митрофанов Олександр Володимирович (*1977) — колишній український футболіст, півзахисник.
 Митрофанов Сила Митрофанович (1732—1772) — український вчений-медик, доктор медицини, епідеміолог.

 Митрофанова Марина Сергіївна ( 1992) — російська та українська кіноактриса.

Прізвища